NBC, akronym der kan have flere betydninger:
 NBC (tv-netværk) (National Broadcasting Company) – en amerikansk tv-netværk

NBC er desuden en forkortelse for nukleare, biologiske og kemiske våben og anvendes i flere artikler:
 NBC-dragt – særlig dragt til beskyttelse mod NBC-våben.
 NBC-krigsførelse – krigsførelse med nukleare, biologiske og/eller kemiske våben.
 NBC-våben – samlet betegnelse for nukleare, biologiske og/eller kemiske våben.

Samt som kortform:
 The Nightmare Before Christmas – en amerikansk film